Dirk Medved (Genk, 15 de dezembro de 1968) é um ex-futebolista profissional belga, defensor, atuou por Waterschei, Racing Genk, KAA Gent, Club Brugge e Standard Liège.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do Koninklijke Racing Club Genk
Futebolistas do Standard de Liège
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994